NSG kan syfta på:

 NSG – en organisation National Security Guard med huvuduppgift att bekämpa terrorism, se Indiens federala säkerhetskår
 NSG – en tidigare svensk statlig myndighet som verkade mellan 1973 och 1993, se Nämnden för statens gruvegendom
 NSG – en underrättelseorganisation i USA, se Naval Security Group